Gratteloup steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde La Chapelle-du-Mont-du-Chat im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde École im Département Savoie, Frankreich